Велс — бог худоби (корів, биків, свиней) і одночасно того світу у латиській міфології.
 Уельс — одна з чотирьох складових Великої Британії.